Název Zbudov má více sídel:
 Zbudov (Dívčice), část obce Dívčice v okrese České Budějovice
 Zbudov (Klášterec nad Orlicí), část obce Klášterec nad Orlicí v okrese Ústí nad Orlicí
 Zbudov (Lysá nad Labem), základní sídelní jednotka Lysé nad Labem v okrese Nymburk

Externí odkazy